Mschwenieradse ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Petrowitsch Mschwenieradse (Giorgi Mschwenieradse; * 1960), georgisch-sowjetischer Wasserballspieler 
 Nugsar Petrowitsch Mschwenieradse (* 1952), georgisch-sowjetischer Wasserballspieler 
 Pjotr Jakowlewitsch Mschwenieradse (Petre Mschwenieradse; 1929–2003), georgisch-sowjetischer Wasserballspieler